Hopeville bezeichnet

 Hopeville (Belize), Ort im Toledo District in Belize, Mittelamerika

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hopeville (Arkansas)
 Hopeville (Connecticut)
 Hopeville (Iowa)
 Hopeville (West Virginia)

und eine sechsteilige südafrikanische Fernsehserie von 2009, siehe Hopeville (Miniserie).